Дискография канадской рок-группы Nickelback состоит из 8 студийных альбомов, двух альбомов-компиляций, одного EP, тридцати трёх синглов и двадцати пяти видеоклипов. Только в США тиражи альбомов группы составляют около 26 000 000 копий.

Альбомы

Студийные

Компиляции

EP

Синглы

Видео

Видеоклипы

Видеоальбомы

Участие в саундтреках

Примечания 

Nickelback